Noel Whelan (politicus) (1968-2019), een Ierse barrister, politiek analist en colmnist
 Noel Whelan (voetballer) (1974), een Engelse voetballer